

Geografia 
 India
 Duru-Verinag – città nel distretto di Anantnag, nel territorio del Jammu e Kashmir
 Tanzania
 Duru – circoscrizione rurale nel distretto di Babati, regione del Manyara

Persone 
 Ali Ersan Duru – attore turco
 Jean Baptiste Duru – pittore e disegnatore francese
 Süreyya Duru – regista e produttore cinematografico turco